Jan Mikołaj Smogulecki (1610-1656) – misjonarz, jezuita, matematyk i astronom
 Mikołaj Smogulecki (ok. 1634-1676) – pułkownik, poseł, kasztelan gdański